Vrå är ort i Hjørrings kommun på Jylland i Danmark. Vrå ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Källor

Noter

Externa länkar

Orter i Region Nordjylland
Hjørrings kommun